Поль Верлен — французький письменник, поет, символіст.
 Верлен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Йонна.
 6871 Верлен (6871 Verlaine) — астероїд головного поясу.